Pogonognathellus är ett släkte av urinsekter. Pogonognathellus ingår i familjen långhornshoppstjärtar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långhornshoppstjärtar
Pogonognathellus